liy – codice ISO 639-3 della lingua bada-bambari